Junco redondo puede referirse a:
el nombre común de la planta Juncus acutus; o
el nombre común de la planta Scirpus holoschoenus.